Amora, a fruta da amoreira
 Amora-silvestre

Livro 
 Amora (livro) - livro de contos lançado em 2016, de autoria da escritora gaúcha Natalia Borges Polesso

Pessoas
Amora Mautner
Antônio Soares Amora

Localidades

 Amora (Seixal)
 Praia da Amora

 Amoras
Desambiguação